Kroppstyper kan syfta på:

 Kroppstyper – en teori som utformades av psykologen William Sheldon på 1940-talet, se Somatyper
 Kroppskonstitution – en teoretisk modell som försökte hitta ett samband mellan människors kroppskonstitution och deras personlighetsdrag, se Kretschmers konstitutionslära